La Celle est un toponyme français qui peut désigner les localités suivantes :

 La Celle (Allier), commune française de l'Allier
 La Celle (Cher), commune française du Cher
 La Celle (Puy-de-Dôme), commune française du Puy-de-Dôme
 La Celle (Var), commune française du Var
 La Celle-Condé, commune française du Cher
 La Celle-Dunoise, commune française de la Creuse
 La Celle-en-Morvan, commune française de Saône-et-Loire
 La Celle-Guenand, commune française d'Indre-et-Loire
 La Celle-les-Bordes, commune française des Yvelines
 La Celle-Saint-Avant, commune française d'Indre-et-Loire
 La Celle-Saint-Cloud, commune française des Yvelines
 La Celle-Saint-Cyr, commune française de l'Yonne
 La Celle-sous-Chantemerle, commune française de la Marne
 La Celle-sous-Gouzon, commune française de la Creuse
 La Celle-sous-Montmirail, ancienne commune française de l'Aisne, intégrée à Dhuys-et-Morin-en-Brie
 La Celle-sur-Loire, commune française de la Nièvre
 La Celle-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne
 La Celle-sur-Nièvre, commune française de la Nièvre

Voir aussi 
 Lacelle, commune française de la Corrèze
 Vernou-la-Celle-sur-Seine, commune française de Seine-et-Marne
 , toponyme français